

События 
 Консулы Имп. Цезарь Траян Адриан А. и Гней Педаний Фуск Салинатор.
 Префект города — Абурний Валенс (сын). Беспорядки в Иудее и Мавритании Адриан приказал подавить силой. Адриан отправился в Мёзию против сарматов и роксоланов и заключил с ними мир. Он вернулся в Рим и занялся устройством многочисленных дел. Завершение строительства Форума.
Хань и Хунну:
 Фынхэу сдаётся китайцам.

Скончались 

 9 августа —  — епископ Александрийский (106—118), святой коптской церкви.
  — первый епископ Лучерский, священномученик.
 Гай Авидий Нигрин — римский государственный деятель, консул-суффект Римской империи 110 года; казнён по приказу Адриана.
 Гай Юлий Квадрат Басс — римский государственный деятель, консул-суффект Римской империи 105 года.
 Великомученик Евстафий — христианский святой, великомученик, покровитель охотников, казнён по приказу Адриана.
 Евфрат — философ-стоик, покончил жизнь самоубийством.
 Лузий Квиет — римский государственный и военный деятель, прокуратор Иудеи (117), убит.
 Луций Публилий Цельс — римский государственный деятель, консул-суффект Римской империи 102 года, консул Римской империи 113 года, казнён по приказу Адриана.
 Публий Метилий Сабин Непот — римский государственный деятель, консул-суффект Римской империи 91 года, легат пропретора Британии, основатель городов Линкольн и Глостер.
 Теренциан из Тоди — священномученик, епископ Тоди, обезглавлен.

См. также